Juan Tapia o Juan de Tapia puede referirse a:

Juan Tapia Nieto (1946), periodista español;
Juan Tapia Ruano (194-1980), pintor cubano;
Juan Tapia Sánchez, político español, alcalde de Granada en 1979;
 Juan de Tapia, guerrillero español en la Guerra de la Independencia Española;
 Juan de Tapia, poeta español del siglo XV;